Altenrhein steht für:

 Altenrhein SG, Ortschaft der Gemeinde Thal SG, Kanton St. Gallen
 Flugplatz St. Gallen-Altenrhein bei Altenrhein 
 Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein, Schweizer Hersteller von Luft- und Schienenfahrzeugen
 Naturschutzgebiet Altenrhein, am Alten Rhein, Schweizer Teil des Rheindeltas des Bodensees
 Schindler Waggon Altenrhein, Schienenfahrzeughersteller
 Altenrhein (Schiff), Motorboot der Dornier Werke Altenrhein

Siehe auch:
 Alter Rhein
 Liste von Rheinaltgewässern #Altrhein